ROU Uruguay es el nombre de los siguientes buques de guerra uruguayos:
 ROU Uruguay (DE-1), destructor de escolta de la clase Cannon activo de 1952 a 1990 (ex USS Baron).
 Uruguay (1990), o ROU 1 «Uruguay», fragata de la clase Commandant Riviere activa de 1990 a 2005 (ex Commandant Bourdais).
 Uruguay (2008), o ROU 1 «Uruguay», fragata de la clase João Belo activa desde 2008 (ex Comandante João Belo).
Uruguay, ROU